Expertokratie ist ein Kunstwort und bedeutet die Herrschaft oder Deutungshoheit von Experten oder Sachverständigen. Man kann es als Sammelbegriff verstehen für z. B.:

 Epistokratie,
 Technokratie,
 Scientokratie.

Entscheidungen, die demokratischen Institutionen und Organen vorbehalten sind, werden auf Experten übertragen. 

Kritik wird gegen diese Vorgehensweise insofern geäußert, als in einigen Nischen, wie beispielsweise der Strafrechtsverfolgung, bestimmte Interessengruppen nicht oder nur minder vertreten werden, wohingegen vonseiten der „Experten“ eine starke Einflussnahme in demokratische Abläufe möglich sein kann.

Peer Steinbrück beklagte 2010 die zunehmende Expertokratie in der Demokratie.  bewegen sich in einem engen Beziehungsgeflecht. Es sei eine ganze  entstanden, weil Politik und Medien ihre Positionen gern durch scheinbar neutralen Sachverstand untermauern wollen. Trotz eklatanter Irrtümer und Widersprüche dieser Experten genössen diese ein Vertrauen in der Bevölkerung wie kaum eine andere Berufsgruppe. Diese Experten verstehen die Kunst der Selbstinszenierung und tragen keinerlei Verantwortung für ihre Einschätzungen.

Literatur 

 
 Philipp von Wussow: Expertokratie. Über das schwierige Verhältnis von Wissen und Macht. Heidelberg: Carl-Auer Verlag 2023

Einzelnachweise 

Herrschaftsform